Bagel – pane della cucina ebraica e polacca
 Bagel colombiano – pane della cucina colombiana
 Bagel (tennis) – punteggio del tennis
 Bagel head – forma temporanea di modificazione corporea